Friedewald kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Friedewald, Hessen – en kommun i Hessen 
 Friedewald, Rheinland-Pfalz – en kommun i Rheinland-Pfalz,